Bennetts Point ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bennetts Point (Maryland), im Queen Anne’s County
 Bennetts Point (South Carolina), im Colleton County